Le terme Touladi peut se référer à:

Faunes aquatiques 
 Touladi, un poisson d'eau douce de la famille des ombles habitant principalement les lacs importants d'Amérique du Nord.

Toponymie 

 Rivière Touladi, un cours d'eau des MRC Rimouski-Neigette et Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
 Petit lac Touladi, un plan d'eau de la MRC Témiscouata, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
 Lac Touladi, un plan d'eau de la MRC Témiscouata, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.